Сен-Сир — французское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой кадров для офицерства и жандармерии.
 Сен-Сир-л’Эколь — пригород Парижа, историческое (до 1940 года) место расположения военной школы.
 Сен-Сир — институт благородных девиц, существовавший в XVI—XVIII веках на месте военной школы.

Также может означать:

Персоналии 
 Гувион Сен-Сир, Лоран де (1764—1830) — французский маршал.
 Карра-Сен-Сир, Клод (1756—1834) — французский генерал.

Топонимы Франции 
Коммуны
 Сен-Сир — департамент Ардеш
 Сен-Сир — департамент Верхняя Вьенна
 Сен-Сир — департамент Вьенна
 Сен-Сир — департамент Манш
 Сен-Сир — департамент Сона и Луара
 Сен-Сир-ан-Арти — департамент Валь-д’Уаз
 Сен-Сир-дю-Доре — департамент Приморская Шаранта
 Сен-Сир-дю-Ронсере — департамент Кальвадос
 Сен-Сир-ла-Рош — департамент Коррез
 Сен-Сир-ле-Шампань — департамент Дордонь
 Сен-Сир-л’Эколь — департамент Ивелин, пригород Парижа
 Сен-Сир-сюр-Мантон — департамент Эн
 Сен-Сир-сюр-Мер — департамент Вар
Кантоны
 Сен-Сир-сюр-Мер — департамент Вар

Сент-Сир 
 Лили Сент-Сир (1918—1999; наст. имя Виллис Мари Ван Шак) — американская стриптизёрша.
  (1873—1974; более известна как Красное Крыло) — американская киноактриса, долгожительница.

См. также 
 Линейка Сен-Сира — механическое устройство, реализующее в криптографии метод полиалфавитного шифрования буквенного текста.
 Сен и Сир